Waldburg peut désigner :

Toponyme 

 Waldburg, une commune d'Allemagne dans le Bade-Wurtemberg ;
 Waldburg, une commune d'Autriche ;
 , dans l'oblast de Kaliningrad, précédemment nommée « Waldburg » lorsqu'elle faisait partie de la province allemande de Prusse-Orientale ;
 , dans l'oblast de Kaliningrad, précédemment nommée « Heyde-Waldburg » (ou « Heidewaldburg » de 1938 à 1945) lorsqu'elle faisait partie de la province allemande de Prusse-Orientale.

Patronyme dérivé 

 , page d'homonymie ;
 Francis Waldburger, dit Francis Walder, (1906-1997), écrivain et militaire belge ;
  (1570-1630), sculpteur allemand ;
 Ruth Waldburger (1951-), productrice suisse de films.

Patronyme germanique
Patronyme austro-bavarois